Мік Шумахер () (22 березня 1999, Вуффленс-ле-Шато, Швейцарія) — німецький автогонщик, чемпіон європейської Формули-3 в 2018 році і Формули-2 в 2020 році.

Син семиразового чемпіона Формули-1 Міхаеля Шумахера і його дружини Корінни, племінник Ральфа Шумахера і Себастьяна Шталя, які також займалися автогонками в минулому.

Результати виступів

Гоночна кар'єра

*Сезон триває.

Формула-1

 Сезон триває.

Зауваги

Примітки

Посилання 

Пілоти Формули-1
Німецькі автогонщики
Німецькі пілоти Формули-1
Пілоти Формули-1, що виступали за Haas